Mónica Rodríguez se puede referirse al:

Mónica Rodríguez (1973 -) periodista y presentadora colombiana.
Mónica Rodríguez (1980 -) cantautora chilena.
Mónica Rodríguez (1980 -) cantante venezolana ganadora del Latin Grammy en 2010.
Mónica Rodríguez (1979 -) más conocida como Nika, es una cantante española.
Mónica Rodríguez Guzmán (1998-) es una futbolista mexicana (Cuautla, Morelos), Seleccionada Nacional, que actualmente juega para Club América.